Snickers kan syfta på:

Snickers (arbetskläder) – ett klädmärke specialiserat på arbetskläder
Snickers (choklad) – en chokladbit fylld med kolasås, mjuk nougat och jordnötter